Francesco Grimaldi puede referirse a:
 Francesco Maria Grimaldi (1618–1663), un sacerdote jesuita italiano, matemático y físico.
 Francisco Grimaldi (+ 1309), apodado il Malizia, primer gobernante de Mónaco.
 Francesco Grimaldi (arquitecto) (1543–1613), sacerdote teatino y arquitecto.